Pavel Soukup (né en 1971), athlète tchécoslovaque
 Pavel Soukup (né en 1965), cycliste tchécoslovaque